Calycopsis är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Fewkes 1882. Enligt Catalogue of Life ingår Calycopsis i familjen Bythotiaridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Calycopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Calycopsis